In Noorwegen zijn zeer vele bergen behorende tot het Scandinavisch Hoogland. Hieronder volgt een lijst van bergen in Noorwegen gesorteerd op hoogte. Vele bergen behoren tot het hooggebergte Jotunheimen met de gebergten Hurrungane en Breheimen:

 
Noorwegen
berg